Злотув
 Злотув () — сельская гмина (уезд) в Польше, входит как административная единица в Злотувский повят, Великопольское воеводство
 Злотув (, ) — город в Польше, входит в Великопольское воеводство, Злотувский повят

См. также 
 Злотувский повят
 Злота (гмина)
 Злоторыя
 Злоты-Сток